Alkonyattól pirkadatig (1996), Robert Rodríguez filmje
 Alkonyattól pirkadatig 2. – Texasi vérdíj (1999), Scott Spiegel filmje, a filmtrilógia második része
 Alkonyattól pirkadatig 3. – A hóhér lánya (1999), P.J. Pesce filmje, a filmtrilógia harmadik része
 Alkonyattól pirkadatig (2014), amerikai televíziós sorozat